Гвадалупе Гарсија има више значења:

 Гвадалупе Гарсија (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гвадалупе Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику